Der Rajon Irschawa (ukrainisch /; russisch /) war eine Verwaltungseinheit im äußersten Westen der Ukraine und gehörte zur Oblast Transkarpatien.

Geographie 
Der Rajon lag in der Mitte der Oblast Transkarpatien. Er grenzte im Norden an den Rajon Swaljawa, im Nordosten an den Rajon Mischhirja, im Südosten an den Rajon Chust, im Süden an den Rajon Wynohradiw, im Südwesten an den Rajon Berehowe sowie im Westen an den Rajon Mukatschewo.

Er lag in den Waldkarpaten und wurde von den Flüssen Borschawa und Irschawa durchflossen.

Geschichte 
Die Verwaltungseinheit wurde am 22. Januar 1946 als Okrug Irschawa errichtet, 1953 wurde der Okrug dann in den Rajon Irschawa umgewandelt. Im Rahmen der administrativ-territorialen Reform im Jahr 2020 wurde der Rajon aufgelöst, der größte Teil seines Gebietes bildet seither den Westteil des neuen Rajons Chust, ein kleiner südwestlicher Teil kam zum neuen Rajon Berehowe.

Am 16. März 2001 wurde der Ort Dibriwka (Дібрівка) in Dubriwka umbenannt.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Stadtratsgemeinde und 25 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 eine Stadt
 46 Dörfer

Stadt

Dörfer

Weblinks 
 Informationen zum Rajon (ukrainisch)
 aktuelle Karte mit der Stadt Irschawa und Umgebung mit ukrainischen Namen

Quellen 

Irschawa
Gegründet 1946
Aufgelöst 2020